Даниеле Папони (; род. 14 апреля 1988, Анкона, Италия) — итальянский футболист, нападающий клуба «Падова».

Клубная карьера 
Папони начал свою карьеру в команде «Позаторе», играя в юношеских рядах команды. Летом 2004 года, после ликвидации своего клуба, Папони стал свободным агентом; затем он принял предложение от «Пармы» и присоединился к молодёжной команде «дукали».

Он дебютировал в Серии А в возрасте 17 лет 22 октября 2005 года, позже дебютировал на европейском уровне в Кубке УЕФА 2006/07, забив два мяча. Его первый гол в Серии A случился в матче против «Мессины» 20 декабря 2006 года. Он забил, сравняв счёт в матче. Мяч получился запоминающимся, и его прозвали «удар скорпиона». Позднее был назван одним из лучших мячей сезона в лиге. Тем не менее, Папони не удалось выиграть конкуренцию за место в первой команде в следующем сезоне 2007/08, поэтому, в январе 2008 года он отправился в аренду в клуб Серии B — «Чезену», где он забил 2 гола в 21 игре.

Летом 2010 года «Парма» обменяла Папони на Габриеле Паонессу в «Болонью». Клубы установили совместное владение над обоими игроками.

19 апреля 2013 года Папони на правах аренды присоединился к клубу MLS «Монреаль Импакт», пройдя просмотр. За «Импакт» дебютировал 24 апреля в первом матче полуфинала Первенства Канады против «Торонто», заменив на 60-й минуте Калума Маллеса. В MLS дебютировал 27 апреля в матче против «Чикаго Файр», отметившись голевой передачей. 2 мая в ответном матче полуфинала Первенства Канады против «Торонто» забил свой первый гол за «Импакт». 29 июня в матче против «Колорадо Рэпидз» забил свои первые голы в MLS, оформив дубль. Забил гол в заключительном матче канадского клуба на групповом этапе Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2013/14 против гватемальской «Эредии» 24 сентября.

Летом 2014 года Папони отправился в аренду в клуб Лиги Про «Анкона».

В августе 2015 года Папони перешёл в «Латину», подписав двухлетний контракт.

В январе 2017 года Папони перешёл в «Юве Стабию».

1 августа 2019 года Папони перешёл в «Пьяченцу».

1 сентября 2020 года Папони подписал двухлетний контракт с «Падовой».

Достижения 
 Монреаль Импакт
 Победитель Первенства Канады: 2013

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте news.sportbox.ru
 
 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Чезена»
Игроки ФК «Римини»
Игроки ФК «Перуджа»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Клёб де Фут Монреаль»
Игроки ФК «Анкона»
Игроки ФК «Латина»
Игроки ФК «Юве Стабия»
Игроки ФК «Пьяченца»
Игроки ФК «Падова»